As Lactobacillaceae são uma família de bactérias do ácido lático. É a única família de bactérias lácticas que inclui organismos homofermentativos e heterofermentativos; nas Lactobacillaceae, a via utilizada para a fermentação da hexose é uma característica específica do gênero. Lactobacillaceae incluem os lactobacilos homofermentativos Lactobacillus, Holzapfelia, Amylolactobacillus, Bombilactobacillus, Companilactobacillus, Lapidilactobacillus, Agrilactobacillus, Schleiferilactobacillus, Loigolactobacillus, Lacticaseibacillus, Latilactobacillus, Dellaglioa, Liquorilactobacillus, Ligilactobacillus ; os lactobacilos heterofermentativos Furfurilactobacillus, Paucilactobacillus, Limosilactobacillus, Fructilactobacillus, Acetilactobacillus, Apilactobacillus, Levilactobacillus, Secundilactobacillus e Lentilactobacillus, que foram anteriormente classificados no gênero Lactobacillus; e os gêneros heterofermentativos Convivina, Fructobacillus, Leuconostoc, Oenococcus e Weissella que foram anteriormente classificados em Leuconostocaceae.

As Lactobacillaceae são também a única família das bactérias do ácido lático que não inclui organismos patogênicos ou oportunistas, embora algumas espécies, particularmente Lacticaseibacillus rhamnosus e Weissella spp. pode causar infecções raras em pacientes críticos.

Com exceção de Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus e Tetragenococcus halophilus, a maioria das bactérias lácticas fermentadoras de alimentos são agora classificadas em Lactobacillaceae.

O termo adquirido lactobacilos refere-se a todas as bactérias classificadas em Lactobacillaceae antes de 2020, ou seja, Lactobacillus sensu lato (pré-split), Pediococcus e Sharpea. Alguns autores usam lactobacilos para se referir apenas a Lactobacillus sensu lato.

Leuconostocaceae 
A certa altura, cinco gêneros (Convivina, Fructobacillus, Leuconostoc, Oenococcus e Weissella) foram considerados uma família separada chamada Leuconostocaceae. Esses três gêneros são não formadores de esporos, redondos ou alongados e anaeróbicos ou aerotolerantes. Costumam habitar ambientes ricos em nutrientes, como leite, carne, produtos vegetais e bebidas fermentadas. O ácido lático é o principal produto final de seu metabolismo heterofermentativo característico de carboidratos. Em 2020 Leuconostocaceae foi sinonimizada com Lactobacillaceae.

Filogenia 
A taxonomia atualmente aceita é baseada na Lista de nomes de procariontes com Standing in Nomenclature e a filogenia é baseada em sequências de genoma completo.

Lactobacillales
Lactobacillaceae